Tony Woodcock (ur. 1955) − angielski piłkarz
 Tony Woodcock (ur. 1981) − nowozelandzki rugbysta